Forma canónica puede referirse a:
 Forma canónica (matemática)
 Forma canónica de una ecuación
 Forma canónica de un lema.

Véase también